Avenida Goiás pode se referir a diversos logradouros brasileiros:

Avenida Goiás - via da cidade de Goiânia, no estado de Goiás
Avenida Goiás - via da cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo

Desambiguação